Arturo Tudor (Bradgate, Leicestershire; 20 de septiembre de 1486-2 de abril de 1502) fue el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra y de su consorte Isabel de York. Enrique eligió el nombre de su hijo mayor en honor del rey Arturo, en parte como símbolo de sus esperanzas de renacimiento de la grandeza de Inglaterra, y en parte para enfatizar la relación de la familia Tudor con Gales.

Nacimiento 

En 1485, Enrique Tudor se convirtió en rey de Inglaterra tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth. Con el fin de fortalecer su derecho al trono inglés, Enrique recurrió a genealogistas personales para rastrear su descendencia de Cadwaladr y antiguos reyes británicos. Los historiadores reales proclamaron que Enrique estaba relacionado con el rey Arturo, e identificaron a Winchester en Hampshire como Camelot. Enrique envió a su esposa Isabel de York, embarazada, al priorato de San Swithun (hoy priorato de la catedral de Winchester) para dar a luz. Arturo, primogénito de Enrique e Isabel, nació en Winchester el 19 o 20 de septiembre de 1486, y no solo simbolizó la unión entre la casa de Tudor y la casa de York, sino que también fue considerado un «símbolo viviente» del final de la Guerra de las Dos Rosas.  En opinión de sus contemporáneos, Arturo fue la gran esperanza de la recién establecida casa de Tudor. Fue duque de Cornualles desde su nacimiento y se le otorgaron los títulos de príncipe de Gales y conde de Chester el 29 de noviembre de 1489.

Traslado de la Corte 
Su bautizo tuvo lugar en la catedral de Winchester, oficiado por el obispo de Worcester, John Alcock. Los padrinos de Arturo fueron John de Vere, XIII conde de Oxford, Thomas Stanley, I conde de Derby y William FitzAlan, conde de Arundel, su tía Cecilia de York y su abuela materna Isabel Woodville, que lo tuvo en brazos durante la ceremonia. 

No se sabe si Arturo era un niño robusto cuando nació. Francis Bacon escribió que Arturo era prematuro, nacido en el octavo mes, pero que era «fuerte y capaz». Sobre la supuesta debilidad que aquejaba a Arturo desde su nacimiento, los historiadores tienen opiniones encontradas. Philipa Jones sostiene que cuando se negoció su matrimonio con Catalina de Aragón, en caso de existir dicha debilidad, se hubiera  informado a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, padres de Catalina.

El retrato más antiguo de Arturo que ha llegado hasta nuestros días, pintado en su adolescencia, le muestra con el cabello rojo de los Tudor, ojos pequeños y nariz de puente alto.

Infancia 
Arturo se trasladó a Westminster en noviembre de 1489, con el fin de que la ceremonia de su nombramiento como príncipe de Gales coincidiera con el nacimiento del siguiente hijo de la pareja real. Isabel se puso de parto durante la ceremonia y el día de San Andrés dio a luz a una hija, Margarita Tudor. Al día siguiente el Parlamento nombró formalmente a Arturo príncipe de Gales.

Como heredero al trono, Arturo recibió una esmerada educación. Sus tutores fueron John Rede y el poeta ciego Bernard André (quien, en su biografía inconclusa de Enrique VII, dijo que Arturo estaba familiarizado con los mejores autores latinos y griegos). Arturo era estudioso, reflexivo y reservado. Thomas Linacre (o Lynaker) fue también su maestro durante su adolescencia.

Enrique eligió a Gruffydd ap Rhys ap Thomas, hijo de Rhys ap Thomas, uno de los hombres más poderosos de Gales tras la muerte de Jasper Tudor en 1495, para servir y acompañar al joven príncipe. Arturo contaba nueve años, y Gruffydd tenía 17, aunque no tardaron en hacerse amigos. 

Gruffydd y el príncipe Arturo estaban muy unidos, y de hecho se rumoreaba que ambos mantenían una relación homosexual: en cierto momento corrió el rumor de que se había visto salir a Gruffydd a altas horas de la noche de la habitación del príncipe. Sin embargo sus padres siempre lo consideraron falso.

Matrimonio con Catalina de Aragón 

Enrique VII planeaba casar a Arturo con una hija de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, con el fin de forjar una alianza anglo-española contra Francia, y se eligió a la más joven de las infantas españolas, Catalina de Aragón. El tratado de Medina del Campo (27 de marzo de 1489) estableció que Arturo y Catalina se casarían en cuanto alcanzaran la edad canónica, y fijó la dote de la novia en 200,000 coronas. Arturo aún no había cumplido la edad de consentimiento, por lo que fue necesaria una dispensa papal, emitida en febrero de 1497, que permitió el compromiso de los jóvenes el 25 de agosto de 1497. Dos años después tuvo lugar el matrimonio por poderes, en el que Arturo expresó su felicidad por la boda, ya que «sentía un profundo y sincero amor por la princesa».

Catalina llegó a Inglaterra en otoño de 1501. El 4 de noviembre, la pareja se encontró por primera vez en Dogmersfield (Hampshire). Los jóvenes descubrieron que al haber aprendido distintas pronunciaciones del latín, eran incapaces de comunicarse. Cinco días después, el 9 de noviembre de 1501, Catalina llegó a Londres, y el 14 de ese mismo mes se llevó a cabo la ceremonia de la boda en la catedral de San Pablo, celebrada por William Warham,
obispo de Londres.

Muerte 

Tras residir en el palacio de Tickenhill durante un mes, Arturo y Catalina instalaron su hogar en el castillo de Ludlow, en Gales. Arturo se había ido debilitando desde su boda, y aunque Catalina se mostró reticente a acompañarlo, el rey Enrique VII la obligó a unirse a su esposo. A Arturo le resultó sencillo gobernar Gales, ya que la frontera se había apaciguado tras varios siglos de guerras. En marzo de 1502, Arturo y Catalina se vieron afectados por una enfermedad desconocida, «un vapor maligno que procede del aire». Catalina se recuperó, pero Arturo murió el 2 de abril de 1502, cuando contaba 15 años y seis meses.

Se ha elucubrado que esta enfermedad podría ser el misterioso sudor inglés, tuberculosis («consunción»), peste negra o gripe. En 2002 se abrió la tumba de Arturo, pero los expertos no pudieron determinar la causa exacta de su fallecimiento: se investiga como posible causa una enfermedad genética que también afectó al sobrino de Arturo, Eduardo VI de Inglaterra.

El 8 de abril se celebraron misas de réquiem en la catedral de San Pablo y en todas las parroquias de Londres. El 23 de abril se trasladó el cuerpo embalsamado de Arturo a la iglesia parroquial de Ludlow, donde lo velaron numerosos nobles y caballeros. El 25 de abril, el cadáver viajó por el río Severn hasta la catedral de Worcester, donde fue inhumado. Como mandaba la tradición, Catalina no asistió al funeral, y tampoco lo hicieron los padres del fallecido, muy afectados por su muerte.

Legado 

Poco después de la muerte de Arturo, surgió la idea de comprometer a la viuda Catalina con el nuevo heredero, Enrique. Tanto Enrique VII como los Reyes Católicos estaban de acuerdo en llevar a cabo este matrimonio, y el papa emitió una dispensa para que fuera posible. La boda se celebró el 11 de junio de 1509. Enrique y Catalina tuvieron seis hijos: tres varones que murieron antes de los tres meses de edad, una niña que nació muerta y otra que vivió solo una semana. La única hija superviviente de la pareja fue la princesa María, nacida en 1516.

Años después de la boda, el ya entonces rey Enrique VIII intentó anular su matrimonio para casarse con Ana Bolena, alegando incesto por haber sido Catalina la esposa de su hermano. Por esta causa, la cuestión de si el matrimonio de Arturo y Catalina se había consumado tuvo un importante efecto posterior en la historia de Gran Bretaña. Catalina afirmó que el matrimonio nunca fue consumado. Sin embargo, había testigos que mantenían lo contrario según los comentarios del príncipe, aunque no se sabe si estas palabras eran ciertas.

Ancestros

En la ficción

Series de televisión

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Duques de Cornualles
Nacidos en Winchester
Enrique VII de Inglaterra